

Geografia 
Enderby – città della Columbia Britannica (Canada)
Enderby – paese del Leicestershire (Regno Unito)
Terra di Enderby – promontorio del territorio antartico australiano

Letteratura 
Enderby – personaggio letterario dei romanzi di Anthony Burgess